Javier Suárez, ciclista colombiano;
Javier Suárez, economista spagnolo.